Бараба́нщиков — русская фамилия; имеет женскую форму Барабанщикова.

Известные носители 
 Барабанщиков, Александр Васильевич (1908—1943) — председатель Липецкого городского исполнительного комитета.
 Барабанщиков, Василий Матвеевич (1922—1990) — советский военачальник, генерал-майор.
 Барабанщиков, Владимир Александрович (род. 1949) — российский психолог.
 Барабанщиков, Григорий Степанович (1931—2020) — диктор радио и телевидения.
 Барабанщиков, Михаил Афанасьевич (1695—не ранее 1775) — старшина Донского войска.
 Барабанщиков, Николай Васильевич (1918—2001) — российский учёный-зоотехник, специалист по молочному делу, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Барабанщиков, Пётр Иванович (1911—1991) — советский конструктор артиллерийских снарядов, лауреат Сталинской премии.

 Женская фамилия
 Барабанщикова, Валентина Владимировна (род. 1980) — российский психолог, член-корреспондент Российской академии образования.
 Барабанщикова, Ольга Владимировна (род. 1979) — белорусская теннисистка, певица, телеведущая и дизайнер одежды.

Топонимы 
 Барабанщиков — исчезнувший хутор в Дубовском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Баррабан